Ыарыкчан — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

Якутия 
 Ыарыкчан — озеро, на правом берегу верхнего течения р. Уоранга, юго-восточнее оз. Мастах, координаты 64°21' с. ш. 123°12' в. д., код ГКГН 335606.
 Ыарыкчан — озеро, в правобережье верхнего течения р. Уоранга, юго-восточнее оз. Мастах, координаты 64°26' с. ш. 122°47' в. д., код ГКГН 335249.
 Ыарыкчан — озеро, в правобережье р. Чыбыда, координаты 63°38' с. ш. 121°50' в. д., код ГКГН 453604.

См. также 
 Ыарыкчах — озеро, между р.Дянгха и р.Тымпылыкан, координаты 64°42' с. ш. 122°20' в. д., код ГКГН 224482.